

Toponyme
 Mixe, ancienne commune française des Landes, aujourd'hui intégrée à Lit-et-Mixe ;
 Camou-Mixe-Suhast, ancienne commune française des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Aïcirits-Camou-Suhast ;
 Lit-et-Mixe, commune française des Landes ;
 Uhart-Mixe, commune française des Pyrénées-Atlantiques ;
 Pays de Mixe, un territoire formé par la haute vallée de la Bidouze, située dans la Basse-Navarre, une des provinces du Pays basque français, dans le département des Pyrénées-Atlantiques ;
Mixe (Oaxaca), district de l'État mexicain d'Oaxaca.

Homonymie de toponyme